Desa Leloboko kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Leloboko (administrativ by i Indonesien, lat -9,68, long 123,92), Nusa Tenggara Timur, 
 Desa Leloboko (administrativ by i Indonesien, lat -9,68, long 124,18), Nusa Tenggara Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar